Юзеф Залуский: Залуский, Юзеф Анджей (1702—1774) — польский церковный и государственный деятель, брат А. С. Залуского.
 Залуский, Юзеф Бонавентура (1787—1866) — польский генерал ноябрьского восстания, адъютант Александра I и Николая I, мемуарист.